Resultados do World Rally Championship de 2001

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali